SK je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Slovaško.
 ISO oznaka za Slovaško
 ISO 639 oznaka za slovaščino